Аилитла има више значења:
 Аилитла (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аилитла (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику